Miki steht für:

 Miki (Hyōgo), Stadt in der Präfektur Hyōgo
 Miki (Han), Lehen in der Präfektur Hyōgo

Miki ist der Familienname folgender Personen:
 Miki Bukichi (1884–1956), japanischer Politiker
 Miki Jun (1919–1992), japanischer Fotograf
 Kai Miki (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Miki Kiyoshi (1897–1945), japanischer Philosoph
 Mie Miki (* 1956), japanische Musikerin, Akkordeonistin und Hochschullehrerin
 Miki Minoru (1930–2011), japanischer Komponist
 Mutsuko Miki (1917–2012), japanischer Aktivist
 Naoto Miki (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Paul Miki (1565–1597), japanischer katholischer Missionar und Märtyrer
 Miki Rofū (1889–1964), japanischer Dichter, Kinderbuchautor und Essayist
 Roy Miki (* 1942), kanadischer Dichter und Kritiker
 Ryōta Miki (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Shin’ichirō Miki (* 1968), japanischer Synchronsprecher
 Miki Suizan (1883–1957), japanischer Maler und Holzschnittkünstler der Nihonga-Richtung der Taishō- und Shōwa-Zeit
 Takashi Miki (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Miki Takeo (1907–1988), japanischer Politiker
 Taku Miki (* 1935), japanischer Schriftsteller
 Tatsuyoshi Miki (1904–1966), japanischer Tennisspieler
 Miki Tokuchika (1900–1983), japanischer Religionsführer
 Tomoya Miki (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Tsubaki Miki (* 2003), japanische Snowboarderin
 Miki Yukiharu (1903–1964), japanischer Politiker
 Yuriko Miki (* 1989), japanische Badmintonspielerin

Miki ist der Vorname folgender Personen:
 Miki Andō (* 1987) japanische Eiskunstläuferin
 Miki Gorman (1935–2015), US-amerikanische Marathonläuferin japanischer Herkunft
 Miki Imai (Sängerin) (* 1963), japanische Sängerin und Schauspielerin
 Miki Itō (Freestyle-Skierin) (* 1987), japanische Freestyle-Skierin
 Miki Malör (* 1957), österreichische Theaterregisseurin
 Ōtsuka Miki (1891–1945), japanischer Konteradmiral
 Miki Sugimoto (* 1953), japanische Schauspielerin

M.I.K.I steht für:
 M.I.K.I (* 1989), deutscher Rapper

Siehe auch:
 Micki
 Mickie
 Micky